Bieg na 30 km mężczyzn techniką klasyczną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 9 lutego. Wzięło w nim udział 79 zawodników z 28 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Fin Mika Myllylä.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998